Август Карлович Зитманис — латвийский советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году. Член ВКП(б) с 1949 года.

С 1944 года — рабочий завода, студент рабочего факультета, инструктор, первый секретарь районного комитета партии в Латвийской ССР, в Советской Армии, первый секретарь райкома КПЛ, первый секретарь ЦК ЛКСМ Латвии (1962—1966), первый секретарь Рижского горкома КП Латвии, председатель Латвийского республиканского совета профессиональных союзов.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6—11-го созывов.

С 1989 года на пенсии. Умер в 2005 году в Риге.

Примечания

Ссылки 
 Зитманис
 Умер Август Зитманис
 Ордена

Первые секретари районных комитетов КП Латвии
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Первые секретари Рижского горкома КП Латвии
Первые секретари ЦК ЛКСМ Латвии
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС